Tuili kan syfta på:

Geografi

Burkina Faso 

 Tuili (ort), Centre-Sud,

Italien 

 Tuili, Sardinien, Sardinien, Sydsardinien, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar